Schelesnodoroschnoje () ist ein russischer Ortsname:
 Schelesnodoroschnoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (bis 1929 Karczarningken, 1929 bis 1946 Blumenfeld, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Schelesnodoroschnoje, untergegangener Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (bis 1938 Groß Trakischken, 1938 bis 1946 Hohenrode, Kreis Goldap, Ostpreußen)
 Schelesnodoroschnoje gorodskoje posselenije, Städtische Gemeinde im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Gerdauen, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)